Enzo Facciolo – fumettista e disegnatore italiano
 Nico Facciolo – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano

Pagine correlate
Faccioli